Бурленге (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Бурленге — місто у Швеції, у лені Даларна.